Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6–4, 5–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Вінус Вільямс (фінал)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Йоаннетта Крюгер (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
  Ріта Гранде (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Bank of the West Classic 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998